Paret ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélien Paret-Peintre (* 1996), französischer Radrennfahrer
 Benny Paret (1937–1962), kubanischer Boxer
 Luis Paret y Alcázar (1746–1799), spanischer Maler
 Oscar Paret (1889–1972), deutscher Archäologe und Heimatforscher
 Peter Paret (1924–2020), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Rudi Paret (1901–1983), deutscher Philologe und Islamwissenschaftler
 Wilhelm Paret (1864–1938), deutscher Pastor und Fotograf

Siehe auch:

 Parrett
 Paretti